Taquara Verde é um pequeno distrito pertencente ao município de Caçador. Sua economia é baseada no extrativismo vegetal e na agricultura de subsistência. Possui origem étnica de imigrantes italianos. No distrito predomina o comércio de pinhão.

Geografia de Caçador